Вакино — село в Рыбновском районе Рязанской области.

История 
В древнерусскую эпоху в 3 км к западу от села находился город Борисов-Глебов, впервые упомянутый в летописи под 1180 годом. Памятник неоднократно обследовался археологами (В. А Городцов, П. П. Ефименко, В. И. Зубков). Небольшие раскопки осуществлены А. Л. Монгайтом. Полукруглая (200 х 120 м) площадка поселения обнесена тремя линиями валов и рвов, а северо-западным краем опирается на обрывистый берег реки Оки. Кроме обломков гончарной посуды, при раскопках и случайно на городище найдены различные металлические вещи, семилопастные височные кольца, бусы, серебряная чаша, крест, блюдо и пр. Обнаружено кладбище XII — XIII вв. Судя по археологическим данным, укрепления были возведены в XII веке. Высокий холм, отделенный от основной территории поселения глубоким рвом, является городищем эпохи железного века. Отложения древнерусского времени на нём незначительны.

В XV веке эти земли, именуемые Романовское, принадлежали великой княгине Рязанской Анне Васильевне, сестре Ивана III.

С 1778 года село в составе Зарайского уезда Рязанской губернии.

В середине XIX века принадлежало Софье Дмитриевне Толстой.

В начале XX века здесь действовала земская школа. Имелись две ветряные мельницы, 4 мелочные лавки, 3 кузницы, просорушка. Велась торговля лесом.

С 1937 года — в составе Рыбновского района Рязанской области.

С 2004 года — административный центр сельского поселения Вакинское Рыбновского района Рязанской области.

Остатки древнерусского города Борисова-Глебова,, находятся в 3 км западнее села.

Население

Статистика 
 1859—141 двор, 1101 человек
 1906—258 дворов, 1797 человек

Улицы 
 Дачная ул.
 Колхозная ул.
 Лесная ул.
 Молодёжная ул.
 Родниковая ул.
 Садовая ул.
 Центральная ул.

Экономика 
В селе построен роботизированный молочный комплекс.

Храмы 
Борисоглебская церковь в селе Вакине была построена и освящена в 1785 году. Вместо неё в 1869 году была построена новая церковь, которая в 1881 году сгорела. До построения нового храма служба отправлялась во временной деревянной церкви.

В фонде Рязанской духовной консистории имеется дело о постройке нового каменного храма в селе Вакине Зарайского уезда за 1884—1890 годы. Над проектом храма работали инженер-архитектор Вейсс, архитектор Чистосердов, художник Николай Шумов.

В клировых ведомостях 1914 года о Борисо-Глебской церкви села Вакина Зарайского уезда Рязанской губернии указано, что «церковь построена в 1890 году тщанием бывшего местного священника Кирилла Рясского при участии Высокопреосвященного Феоктиста Архиепископа Рязанского и Министра Внутренних дел графа Димитрия Андреевича Толстого. Зданием каменная с такою же колокольней. Престолов в ней три: во имя святых благоверных князей Бориса и Глеба, святителя Димитрия Мироточивого Ростовского и святой мученицы Софии… Имеющиеся в приходе школы в селе Вакине, учрежденная в 1869 г. и деревни Кутукове церковно-приходская…»

6 января 1956 года на общем собрании колхозников села Вакина было решено просить Рыбновский райисполком и облисполком дать разрешение на слом церкви, так как ещё в марте 1923 года Рыбновский исполком просил Уполномоченного Совета по делам Русской православной церкви по Рязанской области ускорить решение о передачи церкви в распоряжение райисполкома для использования под строительство школы. 23 марта уполномоченный сообщил председателю Рыбновского РИКа о том, что здание Вакинского храма снято с учёта.
 Владимирской иконы Божией Матери

Примечания 

Населённые пункты Рыбновского района